Cálice puede referirse a:

Cálice (satélite), un satélite de Júpiter.
Uno de los nombres comunes de la planta Mantisalca salmantica.
 Cálice (mitología), nombre de varios personajes de la mitología griega.